Belgrade Banjaluka 2021 var den 15. udgave af det bosnisk-serbiske etapeløb Belgrade Banjaluka. Cykelløbets fire etaper havde en samlet distance på godt 500 km, og blev kørt fra 22. april hvor det startede i Beograd, til 25. april 2021 hvor løbet sluttede i Banja Luka.

Estiske Mihkel Räim fra Mazowsze Serce Polski vandt løbet samlet.

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

Hold

Resultater

Samlede stilling

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger 
 
 

2021
UCI Europe Tour 2021